Села:
 Котюржинці — Хмельницька область, Красилівський район
 Котюржинці — Хмельницька область, Полонський район
 Котюржинці — Хмельницька область, Теофіпольський район